MELD steht für:
 Model for End-stage Liver Disease, Einstufung des Schweregrades einer Lebererkrankung, siehe MELD-Score
 Movement for a Europe of Liberties and Democracy, siehe Bewegung für ein Europa der Freiheit und der Demokratie

Meld steht für:
 ein grafisches Diff- und Merge-Tool zum Vergleich von Dateien bzw. verschiedenen Versionen von Dateien, siehe Meld

Abkürzung